Dollar (band), een Brits popduo
Dollar (munt), de naam van de officiële muntsoort en bankbiljetten van vele landen, waaronder de Verenigde Staten
Dollar (motorfiets), een historisch motorfietsmerk
Dollar (Schotland), een plaats in Schotland
Dollarteken ($), het symbool voor de munteenheid
Zanddollars, een orde van zee-egels